Krobo peut désigner :
 Manya Krobo, un district de la Région Orientale du Ghana
 Yilo Krobo, un district de la Région Orientale du Ghana
 les Krobo, un peuple du Ghana et de Côte d'Ivoire